Los balineses observan (además del calendario gregoriano) dos calendarios completamente diferentes y no sincronizados:

 El calendario pawukon balinés, un calendario numérico de 210 días por año.
 El calendario saka balinés, un calendario lunisolar que comienza cada Nyepi, el día del silencio.